Název Kitty Hawk může znamenat:

 Wright Flyer – první letadlo bratří Wrightů
 Třída Kitty Hawk – třída letadlových lodí Námořnictva spojených států
 USS Kitty Hawk (CV-63) – letadlová loď třídy Kitty Hawk
 Kitty Hawk (Severní Karolína) – město v Dare County v Severní Karolíně v USA